Шарль Лату́р Рожье́ (; 17 августа 1800 — 27 мая 1885) — бельгийский либеральный государственный и политический деятель, один из лидеров Бельгийской революции 1830 года. Был премьер-министром Бельгии в течение двух сроков: с 1847 до 1852 и с 1857 до 1868 года.

Биография 
Родился в Сен-Кантене, Франция 17 августа 1800 года (29 термидора 8-го года). Его отец был офицером французской армии, погиб в России во время кампании 1812 года. Впоследствии его семья переехала в город Льеж.
Он учился в колледже в Авене, имперском лицее в Льеже. Затем Рожье изучал право в Льежском университете, после чего стал членом адвокатской ассоциации. В 1824 году он вместе со своими друзьями Полем Дево и Жозефом Лебо основал либеральный журнал Mathieu Laensberg (позже был переименован в Le Politique). Этот журнал имел огромное влияние на настроения бельгийского населения и способствовал организации Бельгийской революции.

Участие в событиях 1830-го года 
Во время Августовского восстания 1830 года Рожье стал одним из активнейших его лидеров. После этого он стал членом временного правительства Бельгии, созданного в октябре того же года, а после избрания Леопольда королём в июне 1831 года он был назначен губернатором Антверпена. Занимал пост министра внутренних дел в 1832—1834 годах, министра общественных работ — в 1840—1841 и министра иностранных дел в 1861—1868 годах.

Политическая деятельность 
 Губернатор Антверпена: 1831—1832; 1834—1840;
 Министр внутренних дел с 20 октября 1832 по 4 августа 1834; с 12 августа 1847 по 31 октября 1852; 9 ноября 1857 по 26 октября 1861;
 Министр общественных работ: 1840—1841;
 Военный министр (и.о.): 1850; 1851;
 Министр Иностранных дел: 26 октября 1861 — 3 января 1868;
 Президент Палаты представителей: 1 августа 1878 — 26 августа 1878.

Награды 
 Большой Крест Ордена Леопольда I
 Большой Крест Австрийского имперского Ордена Леопольда (Бельгия)
 Кавалер Большого Креста Ордена Почётного легиона (Франция)
 Кавалер Большого Креста Ордена Нидерландского льва (Нидерланды)
 Большой Крест Ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вила-Висозской (Португалия)
 Кавалер Ордена Белого орла (Российская империя)
 Кавалер Большого Креста Ордена Карлоса III (Испания)
 Большой Крест Ордена Саксен-Эрнестинского дома (Саксен-Кобург-Гота)
 Большой Крест Ордена Красного орла (Пруссия)

Память

См. также 
 Гимн Бельгии

Библиография 
 Discailles, Charles Rogier, d’après des documents inédits, 1800-85 (Brussels, 1896)
 Jean-Luc DE PAEPE & Christiane RAINDORF-GERARD (red.), Le Parlement Belge 1831-1894. Données Biographiques, Brussel, Académie Royale de Belgique, 1996
 Almanach royal de Belgique: Classé Et Mis En Ordre Par H. Tarlier
 Ernest Discailles, Charles Rogier, d'après des documents inédits, Lebègue & Cie (Bruxelles), 1893-1895 (4 vol.).
 Ernest Discailles, Un diplomate belge à Paris de 1830 à 1864, Librairie Nationale d'Art et d'Histoire, G. Van Oest & Cie, 1909.
 Théodore Juste, Charles Rogier, ancien membre du gouvernement provisoire et du congrès national, ministre d'Etat, C.Muquardt (Bruxelles), 1880.
 Ernest DISCAILLES, Charles Rogier, in: Biographie nationale de Belgique, T. XIX, 1907, col. 693-781.
 Almanach royal officiel: 1875 p137.
 Theo LUYCKX, Politieke geschiedenis van België, van 1789 tot heden, Brussel, 1964.
 Jean BARTELOUS, Nos Premiers Ministres, de Léopold Ier à Albert Ier, 1983, Bruxelles, éd. J.M. Collet, p. 64.
 Gustaaf JANSSENS & Jean STENGERS (dir.), Nouveaux regards sur Léopold Ier et Léopold II, Fonds d’Archives Goffinet, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1997.
 Jean STENGERS, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918, tome 1, Les Racines de la Belgique, éditions Racine, Bruxelles, 2000

Примечания